Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 5 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 V Korpus Armijny (III Rzesza)